☿ (Unicode U+263F) est le symbole pour :
 le genre indéterminé (ou ambivalence) ;
 la planète Mercure ;
 le dieu romain Mercure et le dieu grec Hermès ;
 le mercure en alchimie.

Caractère Unicode
Symbole
Mercure